Andrej Tkačuk – ex giocatore russo di calcio a 5
 Andrij Tkačuk – calciatore ucraino
 Denis Tkačuk – calciatore russo
 Jevhen Tkačuk – calciatore ucraino
 Jurij Tkačuk – calciatore ucraino